Niektóre kościoły pod wezwaniem Karola Boromeusza:

W Polsce 
 Kościół św. Karola Boromeusza w Kielcach
 Kościół św. Karola Boromeusza w Koszarawie
 Kościół św. Karola Boromeusza w Krakowie
 Kościół św. Karola Boromeusza w Nałęczowie
 Kościół św. Karola Boromeusza w Opolu
 Kościół św. Karola Boromeusza w Poznaniu
 Kościół św. Karola Boromeusza w Radziądzu
 Kościół św. Karola Boromeusza w Warszawie
 Kościół św. Karola Boromeusza w Warszawie (Powązki)
 Kościół św. Karola Boromeusza w Warszawie (Wola)
 Kościół św. Karola Boromeusza w Wołowie
 Kościół św. Karola Boromeusza we Wrocławiu
 Kościół św. Karola Boromeusza w Żyrardowie

Na świecie 
 Kościół San Carlo alle Quattro Fontane
 Kościół św. Karola Boromeusza w Pińsku
 Kościół św. Karola Boromeusza w Wiedniu

Karol Boromeusz, św.